Samuel Butler est le nom de trois écrivains de ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni :
 Samuel Butler (1612-1680), écrivain anglais auteur du poème satirique Hudibras (1663-1678) ;
 Samuel Butler (1774-1839), évêque de Lichfield et Coventry, auteur d'un [An] Atlas of ancient geography (1822)
 Samuel Butler (1835-1902), petit-fils du précédent, écrivain britannique, auteur du roman satirique Erewhon (1872).